«Ива́н Гро́зный» — балет в 2 актах созданный хореографом Юрием Григоровичем на музыку композитора С. С. Прокофьева, в музыкальной редакции М. И. Чулаки.

Премьера состоялась 20 февраля 1975 года в Большом театре СССР.

История создания 
Мысль о создании хореографического спектакля на музыку Сергея Прокофьева к фильму «Иван Грозный» Эйзенштейна принадлежит Абраму Львовичу Стасевичу — дирижёру, озвучившему фильм при его создании, а впоследствии собравшему наиболее выразительные эпизоды музыки фильма в «композицию в форме оратории». Именно Стасевич обратил внимание Ю. Н. Григоровича на выдающиеся достоинства киномузыки Прокофьева и заразил балетмейстера горячей влюбленностью в это произведение. Ораторию Стасевича вместе с «Русской увертюрой», частью Третьей симфонии и фрагментами кантаты «Александр Невский» положили в основу балета его музыкальный редактор профессор Михаил Иванович Чулаки и балетмейстер Ю. Н. Григорович. 
2011 году наследники Сергея Прокофьева предоставили Большому театру эксклюзивное право на возобновление балета «Иван Грозный» в хореографии Юрия Григоровича. Репетиции начались в сентябре 2012 года. Премьера состоялась в ноябре, заглавную партию исполнил танцовщик Павел Дмитриченко. Как и исполнение, так и сама постановка были противоречиво встречены критиками.

Хронология спектаклей 

 Премьера — 20 февраля 1975 года, Большой театр. Художник С. Б. Вирсаладзе, дирижёр А. М. Жюрайтис. Главные партии: Иван — Ю. К. Владимиров, Владимир Васильев, Анастасия — Н. И. Бессмертнова, Князь Курбский — Борис Акимов.
 1976 — Парижская Опера, балетмейстер — Ю. Н. Григорович, художник — С. Б. Вирсаладзе.
 декабрь 2004 — Государственный Кремлёвский дворец. Театр Кремлёвский балет. В роли Ивана Грозного — Игорь Иебра Иглесиас, первый иностранец, исполнивший эту партию в России.
 2005 — Парижская Опера (Опера Гарнье).
 8 ноября 2012 — Большой театр. Возобновление постановки 1975 года. В партии Ивана IV — ведущий солист Большого театра Павел Дмитриченко.

Записи спектаклей 
 1976 — фильм-балет «Грозный век», экранизация первой постановки. Главные партии — Юрий Владимиров, Наталья Бессмертнова, Борис Акимов.
 1977 — с открытия Третьего Международного конкурса артистов балета и хореографов. Главные партии — Владимир Васильев, Людмила Семеняка, Борис Акимов.
 1990 — Иван IV —  Ирек Мухамедов, Анастасия — Наталия Бессмертнова, Князь Курбский — Гедиминас Таранда.

Литература 
 Майниеце В.А.  «Иван Грозный» // Русский балет: Энциклопедия / Ред. коллегия: Е.П. Белова, Г.Н. Добровольская, В.М. Красовская, Е.Я. Суриц, Н.Ю. Чернова — М.: БРЭ, Согласие, 1997. — 631 с.: ил. — ISBN 5852700991
 Куропатченко А.  Танец-дума об Иване Грозном  // Краснодарские известия. — 2006. — 12 декабря.
 Кузнецова Т. В ожидании царя: 15 фактов, благодаря которым балет «Иван Грозный» зарезервировал себе место в мировой истории искусств // VTBRussia.ru. — 2012. — 19 октября.
 Валиева Р. Павел Дмитриченко: Царь Иван Грозный не мог быть тюфяком!  // Вечерняя Москва. — 2012. — 11 ноября.
 Аухадиев И.Р. Анализ Балета «Иван Грозный» Ю.Н. Григоровича // Вестник Казахского национального женского педагогического университета. — 2018. — №4 (76). — С.189-194.
 Кочеткова Л.А. М.Л. Лавровский – Ю.Н. Григорович: к истории творческих взаимоотношений в работе над балетом «Иван Грозный» на музыку С.С. Прокофьева // Культурная жизнь Юга России. — 2021. — №2 (81). — С.53-62.

Примечания

Ссылки 
 балет «Иван Грозный» на официальном сайте ГАБТ
 балет «Иван Грозный» на официальном сайте ГАБТ (старая версия)
 Балет «Иван Грозный»: История и современность — спецпроект VTBRussia.ru 

Балеты 1975 года
Балеты по алфавиту
Иван Грозный в культуре и искусстве